Аркетт () — французская фамилия.

Наиболее известна семья американских актёров:
 Аркетт, Клифф (1905—1974) — американский актёр;
 Аркетт, Льюис (1935—2001) — американский актёр, сын Клиффа Аркетта;
 Аркетт, Розанна (род. 1959) — американская актриса, дочь Льюиса Аркетта;
 Аркетт, Ричмонд (род. 1963) — американский актёр, сын Льюиса Аркетта;
 Аркетт, Патрисия (род. 1968) — американская актриса, дочь Льюиса Аркетта;
 Аркетт, Алексис (1969—2016) — американская актриса и музыкант, дочь Льюиса Аркетта;
 Аркетт, Дэвид (род. 1971) — американский актёр и рестлер, сын Льюиса Аркетта, бывший муж Кортни Кокс.